2. ŽNL Vukovarsko-srijemska je podijeljena u tri skupine po nogometnim središtima. Prvaci liga će u sljedećoj sezoni igrati u 1. ŽNL Vukovarsko-srijemska, dok će posljednje plasirani (ili posljednja 2, ovisno od toga koliko klubova iz kog nogometnog središta ispadne iz 1. ŽNL) iz NS Vukovar i NS Vinkovci ispasti u 3. ŽNL Vukovarsko-srijemska (iz NS Županja ne ispada ni jedan klub jer je 2. ŽNL najniži stupanj natjecanja u NS Županja).

U viši rang su se plasirali NK Sloga Novi Mikanovci (NS Vinkovci) i NK RAŠK Rajevo Selo (NS Županja). Iz NS Vukovar ni jedan od prvoplasiranih klubova nije želio promociju, zbog visokih troškova nastupa u 1. ŽNL.

Ljestvica

NS Vukovar 

Sva tri kluba su imali isti broj bodova (45), pa su za konačni plasman na tablici gledani međusobni susreti:

NS Vinkovci

NS Županja 

Iako je bilo planirano da se prvenstvo odigra trokružno, zbog poplava koje su u svibnju 2014. godine pogodile područje NS Županje, prvenstvo je završeno 3 kola prije kraja, te je NK RAŠK Rajevo Selo proglašen prvakom.

Izvori 

 Županijski Nogometni Savez Vukovarsko-srijemske županije 
 RSSSF.com

2013-14
vukovarsko-srijemska-2